

Geografia 
 Jönköping – città della Svezia
 Jönköping – comune della Svezia 
 Contea di Jönköping – contea della Svezia

Altro 
 Jönköping – nave svedese
 Jönköpings IK – squadra di floorball svedese